

Toponyme 

 Leith, ville d'Écosse, port d'Édimbourg ;
 Leith Library bibliothèque à Édimbourg.
 Leith, ville de l'Ontario (Canada), proche d'Owen Sound ;
 Leith Harbour, ancien port baleinier du nord-est de la Géorgie du Sud ;
 Leith Hill, point culminant du sud-est de l'Angleterre ;
 Leith, ville du Dakota du Nord, aux États-Unis ;

Patronyme 

 Cecil Leith (1923-2016), mathématicien et physicien américain ;
 Charles Kenneth Leith (1875-1956), géologue américain ;
 Emmett Leith (1927-2005), physicien américain ;
 Hilary Leith (née en 1983), joueuse canadienne de rugby à XV ;
 James Leith (1763-1816), militaire écossais ayant servi dans l'armée britannique.

Prénom 
Leith est un prénom anglais, porté notamment par :
 Leith Shankland (né en 1991), nageur sud-africain ;
 Linda Leith (née en 1949), écrivaine et éditrice canadienne de langue anglaise ;
 Leith Stevens (1909-1970), compositeur américain.

Leith (en ) est également une variante de translittération en alphabet latin du prénom arabe Layth (en ).

Autre 
 HMS Leith, nom de deux navires de la Royal Navy, nommés ainsi d'après le port de Leith en Écosse.